Angelo Binaghi – dirigente sportivo ed ex tennista italiano
 Giovanni Binaghi – politico italiano
 Lorenzo Binaghi – architetto italiano
 Valter Binaghi – scrittore italiano